De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1964/65 werd gehouden op 23 juni 1965. Het Italiaanse Juventus nam het op tegen het Hongaarse Ferencvárosi TC. Hoewel de wedstrijd doorging in het stadion van Juventus was het Ferencvárosi dat met de beker naar huis mocht. Het werd 1-0 voor de Hongaren.

Wedstrijdgegevens

1965
Ferencvárosi TC
Juventus FC
Jaarbeurs